

Onomastica
 Elli – variante del nome proprio di persona Elle

Marina
 Classe Elli – fregate della Marina Greca
 Elli – incrociatore protetto greco varato nel 1912
 Elli – incrociatore protetto varato nel 1935 come Eugenio di Savoia e donato nel 1951 alla Marina Greca

Persone
 Alberto Elli – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano
 Alberto Elli – ingegnere, orientalista ed egittologo italiano
 Alfredo Elli – calciatore argentino